Åsa Jönsson kan avse någon av följande:

Åsa Jinder (född 1963), som hette Jönsson som barn
Åsa E. Jönsson (född 1975), sportjournalist